Heimonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1861-1930), homme politique finlandais
 (1870-1920), homme politique finlandais
 (né en 1993), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois